Het tennistoernooi van Wimbledon in 1978 bij de vrouwen werd voor de 85e keer gehouden. De Tsjechoslowaakse Martina Navrátilová won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaanse Chris Evert met 2-6, 6-4 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1978